Франсиско Фронтера де Вальдемосса, он же Франсиско Фронтера Ласерра (, Francisco Frontera Laserra;  — ) — испанский дирижёр и музыкальный педагог.

Вырос на Майорке. Получил музыкальное образование под руководством своего отчима Андреса Павии (1784—1826), возглавлявшего единственный на острове оперный театр, учился также у других местных музыкантов. С юных лет пробовал себя как дирижёр, в 1834 г. дебютировал с местным оркестром как композитор. В 1836 г. отправился в Париж, совершенствовался как композитор под руководством Ипполита Коле и Антуана Эльвара. В парижский период был близок к кругу видных испанских политических эмигрантов, включая будущего премьер-министра генерала Эспартеро. Практиковал как вокальный педагог.

В 1841 г. вернулся в Испанию и обосновался в Мадриде. Получил звание придворного музыканта, а с 1846 г. — руководителя королевских концертов. Занимался также преподавательской деятельностью (среди учеников Фронтеры, в частности, Тирсо Обрегон).

Ссылки 
 
 Gabriel Quetglas. Un bicentenario sin celebraciones // «Diario de Mallorca», 22.09.2007. 

Дирижёры Испании
Академические музыканты Испании
Музыкальные педагоги Испании